Az 1972-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a negyvenegyedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Szegedi EOL SC a Szegedi EAC új neve.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1972 (olimpiai kiadás)

Kosárlabda-bajnokság évei
1972 a kosárlabdában